Ido steht für:
 Ido (Vorname), einen männlichen Vornamen
 Ido (Sprache), eine Plansprache
 Ido (Spiel), ein Brettspiel

Ido ist der Familienname folgender Personen:
 Jacky Ido (* 1977), Schauspieler aus Burkina Faso
 Toshizō Ido (* 1945), japanischer Politiker
 Yasuo Ido († 2012), japanischer Politiker
 Yutaka Ido (1881–1919), japanischer Mitentdecker des Erregers der Weil-Krankheit

IDO ist die Abkürzung von:
 Indolamin-2,3-Dioxygenase, ein Enzym
 Institut für Deutsche Ostarbeit
 International Dance Organization
 Internationale Deutscholympiade, ein zweijährlicher Schülerwettbewerb des Goethe-Instituts
 İstanbul Deniz Otobüsleri, türkischer Betreiber von Fähren und Wasserbussen

Abkürzung